USA Women’s Sevens 2013 – pierwsza edycja wchodzącego w skład IRB Women’s Sevens World Series turnieju USA Women’s Sevens przeznaczonego dla żeńskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 1–2 lutego 2013 roku na BBVA Compass Stadium w Houston będąc drugim turniejem sezonu 2012/2013.

Informacje ogólne 
Rozegrane na BBVA Compass Stadium zawody były drugim turniejem inauguracyjnego sezonu IRB Women’s Sevens World Series. Wzięło w nich udział dwanaście reprezentacji – sześciu stałych uczestników cyklu oraz sześć zespołów, które zostały zaproszone na podstawie osiągniętych wyników w regionalnych turniejach.

Podział na grupy oraz rozkład gier zostały opublikowane przez IRB w połowie stycznia 2013 roku, natomiast składy drużyn na dzień przed rozpoczęciem zawodów. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na trzy czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostałe cztery zmierzyły się w walce o Bowl.

Pierwszy dzień z kompletem zwycięstw zakończyły Anglia i Australia, niepokonane były także USA i Kanada. W turnieju zwyciężyła Anglia, a reprezentująca ten kraj Heather Fisher została wybrana najlepszą zawodniczką turnieju. Najwięcej przyłożeń (9) i punktów (45) zdobyła zaś Rosjanka Baizat Khamidova.

Uczestnicy

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona IRB 

T2
2013
2013 w Stanach Zjednoczonych
Sport w Houston